The Man Who Never Was steht für:

 Originaltitel des britischen Spielfilms Der Mann, den es nie gab von Ronald Neame (1956)
 Titel des Romans The Man Who Never Was (Roman) von Ewen Montagu (1954)
 Originaltitel der US-amerikanischen Fernsehserie Der Mann, den es nicht gibt (1966–1967)